Erica Chenoweth (1980-), politologue américaine ;
 Gerald Chenoweth (1943-), un compositeur américain ;
 Helen Chenoweth-Hage (1938-2006), une femme politique américaine ;
 Kristin Chenoweth (1968-), une actrice, chanteuse et productrice américaine.

Patronyme anglais